Horst steht für:
 Horst (Vorname), männlicher Vorname
 Horst (Botanik), Wuchsform von Pflanzen
 Horst (Comic), Comicreihe des Zeichners Geier
 Horst (Geologie), Verwerfungsstruktur
 Horst (Kurköln), kurkölnische Unterherrschaft 
 Horst (Toponym), Landschaftsformen und deren Flurnamen
 Horst, Nest eines größeren Vogels
 Gut Horst, Gutshof in Stolpe (Holstein)
 Schloss Horst, Renaissance-Schloss in Gelsenkirchen
 Horst-Festival, Musikfestival in Mönchengladbach
 Kalköfen Horst, Industriedenkmal bei Eisborn, Märkischer Kreis, Nordrhein-Westfalen

Adelsgeschlechter:
 Horst (hannoversches Adelsgeschlecht) (von der Horst)
 Horst (österreichisches Adelsgeschlecht) (Freiherren von Horst)
 Horst (sächsisches Adelsgeschlecht) (von Horst)
 Horst (westfälisches Adelsgeschlecht) (Freiherren von der Horst)

Horst ist auch ein Familienname, siehe Horst (Familienname)

Horst ist der Name folgender geographischen Objekte:

Orte in Deutschland:
 Gelsenkirchen-Horst, Stadtteil von Gelsenkirchen in Nordrhein-Westfalen
 Horst (Bergisch Gladbach), eine Ortschaft im Stadtteil Herkenrath von Bergisch Gladbach
 Horst (Burweg), Ortsteil der Gemeinde Burweg im Landkreis Stade in Niedersachsen
 Horst (Bützow), Ortsteil der Stadt Bützow im Landkreis Rostock in Mecklenburg-Vorpommern
 Horst (Demen), Wohnplatz von Demen, Landkreis Ludwigslust-Parchim, Mecklenburg-Vorpommern
 Horst (Essen), Stadtteil von Essen in Nordrhein-Westfalen
 Horst (Garbsen), Stadtteil von Garbsen in der Region Hannover in Niedersachsen
 Horst (Gollenberg), Wohnplatz im Ortsteil Stölln der Gemeinde Gollenberg im Landkreis Havelland in Brandenburg
 Horst (Groß Pankow), bewohnter Gemeindeteil der Gemeinde Groß Pankow (Prignitz) im Landkreis Prignitz in Brandenburg
 Horst (Heiligengrabe), Ortsteil von Heiligengrabe-Blumenthal im Landkreis Ostprignitz-Ruppin in Brandenburg
 Horst (Heinsberg), Stadtteil von Heinsberg, Kreisstadt in Nordrhein-Westfalen
 Horst (Hennstedt), Ortsteil der Gemeinde Hennstedt (Dithmarschen in Schleswig-Holstein)
 Horst (Holstein), Gemeinde im Kreis Steinburg in Schleswig-Holstein
 Horst (Kirchwistedt), Ortsteil von Kirchwistedt in der Gemeinde Beverstedt im Landkreis Cuxhaven, Niedersachsen
 Horst (Köpenick), Ortslage im Ortsteil Berlin-Köpenick im Bezirk Treptow-Köpenick in Berlin
 Horst (Kröpelin), Ortsteil der Stadt Kröpelin im Landkreis Rostock in Mecklenburg-Vorpommern
 Horst (Lauenburg), Gemeinde im Kreis Herzogtum Lauenburg in Schleswig-Holstein
 Horst (Möllenbeck), Ortsteil der Gemeinde Möllenbeck im Landkreis Ludwigslust-Parchim in Mecklenburg-Vorpommern
 Horst (Neutrebbin), bewohnter Gemeindeteil der Gemeinde Neutrebbin im Landkreis Märkisch-Oderland in Brandenburg
 Horst (Nordwestuckermark), bewohnter Gemeindeteil der Gemeinde Nordwestuckermark im Landkreis Uckermark in Brandenburg
 Horst (Nostorf), Ortsteil der Gemeinde Nostorf im Landkreis Ludwigslust-Parchim in Mecklenburg-Vorpommern
 Horst (Nottuln), Ortsteil der Gemeinde Nottuln im Landkreis Coesfeld in Nordrhein-Westfalen
 Horst (Peine), Ortslage der Stadt Peine in Niedersachsen 
 Horst (Rhinow), Wohnplatz der Stadt Rhinow im Landkreis Havelland in Brandenburg
 Horst (Sanitz), Ortsteil der Gemeinde Sanitz im Landkreis Rostock in Mecklenburg-Vorpommern
 Horst (Satow), Ortsteil der Gemeinde Satow im Landkreis Rostock in Mecklenburg-Vorpommern
 Horst (Schalksmühle), Stadtteil von Schalksmühle, Gemeinde im Märkischen Kreis in Nordrhein-Westfalen
 Horst (Schönewalde), Ortsteil der Stadt Schönewalde im Landkreis Elbe-Elster in Brandenburg
 Horst (Seevetal), Ortsteil der Gemeinde Seevetal im Landkreis Harburg in Niedersachsen
 Horst (Sundhagen), Ortsteil der Gemeinde Sundhagen im Landkreis Vorpommern-Rügen, Mecklenburg-Vorpommern
 Horst (Temnitzquell), Wohnplatz der Gemeinde Temnitzquell, Landkreis Ostprignitz-Ruppin, Brandenburg
 Horst (Werne), Ortsteil der Stadt Werne im Landkreis Unna in Nordrhein-Westfalen
 Mariental-Horst, Ortsteil der Gemeinde Mariental im Landkreis Helmstedt in Niedersachsen

Orte in anderen Ländern:
 Horst aan de Maas, Ort in den Niederlanden
 Horst (Limburg), Ort der Provinz Limburg in den Niederlanden
 Horst (Oppeln), ehemals im Kreis Oppeln, Schlesien, Stadtteil von Oppeln in der Woiwodschaft Oppeln, Polen
 Horst oder Horst-Seebad, ehemals im Kreis Greifenberg, Pommern, seit 1945: Niechorze, Ort in der Woiwodschaft Westpommern, Polen
 Horst, ehemals im Kreis Osterode, Ostpreußen, seit 1945: Wyżnice, Ort in der Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Horst, ehemals im Kreis Pyritz, Pommern, seit 1945: Turze (Pyrzyce), Ort in der Woiwodschaft Westpommern, Polen
 Horst, ehemals im Kreis Regenwalde, Pommern, seit 1945: Chwarstno, Ort in der Woiwodschaft Westpommern, Polen
 Horst, ehemals im Kreis Stolp, Pommern, seit 1945: Pęplino, Ort in der Woiwodschaft Pommern, Polen

Berge und Inseln (sortiert nach Höhe über NHN):
 Horst (Rothaargebirge) (657,2 m), im Rothaargebirge südöstlich Sassenhausens, Kreis Siegen-Wittgenstein, Nordrhein-Westfalen
 Horst (Vogelsberg) (), im Vogelsberg-Massiv, bei Gunzenau, Vogelsbergkreis, Hessen
 Horst (Spessart) (), im Spessart bei Bad Orb, Main-Kinzig-Kreis, Hessen
 Horst (Valbert) (), im Mittelbigge-Bergland bei Valbert, Märkischer Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Horst (Insel), im Schweriner See, Landkreis Nordwestmecklenburg, Mecklenburg-Vorpommern

Siehe auch:
 Horst zu Cappeln
 Haus Horst
 Auf der Horst
 Fliegerhorst
 Terhorst